Дампир (устар. Демпиров пролив; , Selat Dampier) — пролив в индонезийской провинции Западное Папуа, отделяет острова Раджа-Ампат, Вайгео и Батанта. Ширина около 57 км.

Назван в честь британского мореплавателя Уильяма Дампира.

Примечания 

Проливы Индонезии
Западное Папуа
Проливы Тихого океана